Nogoyá kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Nogoyá, kommun, Entre Ríos, 
 Nogoyá (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar